Ягодкин — русская фамилия. Известные носители:
 Ягодкин, Азим (род. 1992) — казахстанский баскетболист.
 Ягодкин, Александр Анатольевич (1952—2022) — советский писатель, журналист.
 Ягодкин, Владимир Николаевич (1928—1985) — секретарь Московского городского комитета КПСС по идеологии, кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1976).
 Ягодкин, Дмитрий Павлович (1849—1912) — русский педагог, краевед, кандидат богословия (1876).
 Ягодкин, Илья Викторович (род. 1977) — российский футболист.